Cook Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cook Island (Florida)
 Cook Island (Indiana)
 Cook Island (Iowa)
 Cook Island (Maine)
 Cook Island (Michigan)

in Australien:
 Cook Island (New South Wales)

an der Küste Antarktikas:
 Cook Island (Prinzessin-Elisabeth-Land)

im Südatlantik:
 Cook Island (Südsandwichinseln)

im Pazifik:
 früherer Name von Tarawa

Siehe auch:
 Cookinseln, unabhängiger Inselstaat in „freier Assoziierung mit Neuseeland“ 
 Cooks Island